Bradford County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Bradford County (Florida)
Bradford County (Pennsylvania)